Novosad může být:

obec
 Novosad (okres Trebišov) – obec na Slovensku v okrese Trebišov

příjmení
Anton Novosad – československý cyklista slovenského původu
František Novosad (* 1948) – český politik ČSSD
Jan Novosad (* 1929) – český silniční motocyklový závodník
 Jiří Novosad
 Jiří Novosad (1949–2006) – český malíř
 Jiří Novosad (1929–2020) – vysokoškolský pedagog
Josef Novosad (1910–1983) – český katolický kněz, salesián
Karel Novosad (* 1953) – československý lékař, politik OF a ODA
Olga Novosadová – česká historička architektury
Ondřej Novosad (* 1962) – slovenský generál
Tomáš Novosad (* 1977) – český soudce

Související články 
 Novosady